Uub est un symbole, qui signifie :
 Ununbium, nom provisoire de l'élément chimique n°112, selon la liste des éléments chimiques